The Code peut faire référence à :

Cinéma 

 The Code (Thick as Thieves), un film germano-américain réalisé par Mimi Leder en 2009

Série télévisée 

 The Code, une série télévisée documentaire australienne diffusée sur Nine Network en 2007
 The Code, une série télévisée documentaire britannique diffusée sur BBC Two en 2011
 The Code, une série télévisée australienne diffusée sur ABC1 en 2014
 The Code, une série télévisée américaine diffusée sur CBS en 2019.